Intertext ist ein zusammengesetztes Kunstwort aus den Wörtern Inter, International oder etwa Interaktiv und Text. 

 zentraler Betrieb der DDR, Intertext – Fremdsprachendienst der DDR.
 In der Sprach- und Literaturwissenschaft siehe Intertextualität  oder z. B. Hypertext